Кубок мира по скелетону 2017/2018 — это международный турнир по скелетону из 8 этапов, который начался 9 ноября 2017 года на трассе в американском Лейк-Плзсиде и завершился 19 января 2018 года на предолимпийских соревнованиях в немецком Кёнигсзее.

Общий зачёт кубка мира выиграли кореец Юн Сун Бин (первый раз) и немка Жаклин Лёллинг (второй раз подряд)

Календарь соревнований

Результаты

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

Кубки мира по скелетону
Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018